Un copieur sachant copier ! est le premier album de la bande dessinée L'Élève Ducobu, scénarisé par Zidrou et dessiné par Godi. Il est publié le .

Genèse de l'album 
L'élève Ducobu est de ceux qui s'épanouissent au fond de la classe et qui multiplie les astuces pour échapper à l'index interrogateur des profs. Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu copie sans vergogne sur sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Et là c'est un vrai génie. Hélas, Léonie déteste les copieurs !

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 L'élève Ducobu
 Ducobu
 Léonie Gratin

Liens externes 
 L'album N°1 sur le site de l'éditeur

Album de L'Élève Ducobu
Album de bande dessinée sorti en 1997